The Village (film), een film uit 2004
 The Village (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2013 
 The Village (2019), Amerikaanse televisieserie uit 2019 
 The Village (album), een album uit 2012 van de band LPG
 The Village (Oklahoma), een plaats in de staat Oklahoma in de Verenigde Staten
 Greenwich Village